Ранчо ел Техокоте има више значења:

 Ранчо ел Техокоте (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ел Техокоте (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ел Техокоте (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику